Ferydoon Zandi - em farsi, فریدون زندی (Emden, 26 de abril de 1979) é um treinador ex-futebolista profissional teuto-iraniano que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Conhecido como o Bechkam da Ásia, Zandi é dono de um grande pé esquerdo e fez parte de alguns bons momentos da selecção do Irão, chegou a jogar pela seleção Alemã de sub-21. Anos mais tarde, Klose, ponta-de-lança do Bayern declarou que foi uma grande perda, deixar Zandi jogar no Irão.

Carreira 
Zandi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007, e na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Emden
Futebolistas do Irão
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Futebolistas do TuS Koblenz
Futebolistas do Apollon Limassol
Futebolistas do Olympiakos Nicósia
Futebolistas do Esteghlal Football Club
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006